Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1979 года прошёл с 3 по 4 января на катке «Уитхоф» в Гааге (Нидерланды).

Малые медали

Итоговая таблица

Примечание 

Международные спортивные соревнования в Гааге
Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Январь 1979 года
Чемпионаты мира в Нидерландах